Reichardt ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Achim Reichardt (* 1929), deutscher Diplomat
 Albert Reichardt (1871–1932), deutscher Geologe und Paläontologe

 André Reichardt (* 1949), französischer Politiker

C 
 Carl Friedrich Reichardt (1803–1871), deutscher Architekt und Buchautor

 Claudia Reichardt (1962–2021), deutsche Galeristin und Kunstvermittlerin

D 
 Dagmar Reichardt (* 1961), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Dieter Reichardt (* 1938), deutscher Romanist
 Dirk Reichardt (* 1964), deutscher Komponist und Sounddesigner

E 
 Eduard Reichardt (1827–1891), deutscher Agrikulturchemiker

F 
 Friedrich Neumann-Reichardt (1858–1942), deutscher Unternehmer

G 
 Gaby Reichardt (* 1938), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin
 Günther Reichardt (* 1929), deutscher Politiker (FDP)
 Gustav Reichardt (1797–1884), deutscher Musikpädagoge und Komponist

H 
 Hans Reichardt (Altphilologe) (1816–1858), deutscher Bibliothekar und Altphilologe
 Hans Reichardt (Physiker) (1901–1977), deutscher Physiker
 Hans Reichardt (1908–1991), deutscher Mathematiker
 Heinrich Wilhelm Reichardt (1835–1885), österreichischer Botaniker
 Hermann Paul Reichardt (1885–1962), deutscher Politiker und Landrat

I 
 Ingo Reichardt (* 1955), deutscher Sachbuchautor, Redner und Trainer

J 

 Juliane Reichardt (Bernhardine Juliane Benda; 1752–1783), deutsche Sängerin (Sopran), Pianistin und Komponistin
 Julius Reichardt (1826–1898), deutscher Verleger 
 Jürgen Reichardt (* 1938), deutscher Generalmajor und Autor

K 
 Kelly Reichardt (* 1964), US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Klaus Dieter Reichardt (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Konstantin Reichardt (1904–1976), deutscher Germanist und Nordist

L 
 Louis Reichardt (* 1942), US-amerikanischer Zellbiologe und Bergsteiger
 Louise Reichardt (1779–1826), deutsche Komponistin, Sängerin und Musikpädagogin
 Lutz Reichardt (1934–2009), deutscher Bibliothekar und Namenforscher

M 
 Margaretha Reichardt (1907–1984), deutsche Textildesignerin und Grafikerin
 Marion Reichardt (* 1997), deutsche Ruderin

 Maybelle Reichardt (1907–1999), US-amerikanische Diskuswerferin
 Michael Reichardt (* 1963), deutscher katholischer Neutestamentler
 Monika Reichardt (* 1956), deutsche Politikerin (CDU), MdL

N 
 Nadja Reichardt (* 1964), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

P 
 Peter Reichardt (* 1958), deutscher Onkologe

R 
 Robert H. Reichardt (1927–1994), Schweizer Soziologe
 Rolf Reichardt (* 1940), deutscher Historiker
 Rolf Rüdiger Reichardt (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Reichardt (1859–1929), deutscher Heimatforscher

S 
 Simon Reichardt (* 1994), deutscher Musikproduzent und DJ, siehe The Ironix
 Sven Reichardt (* 1967), deutscher Historiker und Hochschullehrer

W 
 Waldemar Reichardt (1915–1988), deutscher Opernsänger und Stadtoriginal, siehe Waldemar Reichhard
 Walter Reichardt (1903–1985) deutscher Akustiker
 Werner Reichardt (1924–1992), deutscher Physiker, Biologe und Biokybernetiker

 Wolfgang Reichardt (1880–1943), deutscher Jurist

Siehe auch 
 Werner Reichardt Centrum für Integrative Neurowissenschaften (CIN), Exzellenzcluster im Bereich der Neurowissenschaften
 Reichard
 Reichart
 Reichhardt
 Reichhart

Weblinks 
 Reichardt bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym